Намюрський ярус

 Намюр — місто в Бельгії.
 Намюр — провінція в Бельгії.
 Намюр — католицька дієцезія в Бельгії.